Zlata se poate referi la:

Localități 
 Zlata, sat în județul Teleorman
 Zlata, sat în Serbia

Vezi și 
 Zlatá